De Audrans waren een Franse familie van kunstenaars uit Parijs en Lyon: 

Charles Audran I (1594-1674)
Claude Audran I (1597-1677)
Germain Audran (1631-1710), zoon van Charles I
Claude Audran II (1639-1684), neef van Charles I
Gérard Audran (1640-1704), zoon van Charles I
Claude Audran III (1658-1734), zoon van Germain
Benoit Audran de oudere (1661-1721), neef van Gérard
Jean Audran (1667-1756), neef van Gérard
Louis Audran (1670-1712), zoon van Germain
Benoit Audran de jongere (1698-1772), zoon van Benoit de oudere
Prosper Gabriel Audran (1744-1819), kleinzoon van Jean

Verder:

Edmond Audran (1842-1901), operettecomponist
René Audran generaal, hoge ambtenaar op het Franse Ministerie van Defensie, in 1985 vermoord door Action Directe
Stéphane Audran (1932–2018), actrice